Succulent, planten met dikke bladeren waarin water wordt opgeslagen
Een lid van de vetplantenfamilie (Crassulaceae)